Казаки́н (от  через ) — название различных видов одежды.

История 
В XVIII веке казакином во Франции называлась распашная женская кофта с широкой баской, относившаяся к неглиже (домашней одежде; в некоторых уточнениях говорится, что это короткая европейская одежда XVIII—XIX веков с широкой спинкой).

В XIX веке казакин — приталенный жакет для прогулок и нанесения визитов или же пальто с широкими рукавами и воланами у подола.

В великорусской и малороссийской моде XIX — начала XX веков казакин — верхняя распашная одежда, вид короткого кафтана с широкой баской, невысоким стоячим прямым воротником и мелкими сборками у талии (сзади), застёгиваемый на крючки. Плотно облегал верхнюю часть корпуса. Шился из сукна, воротник и рукава обшивали тесьмой, галуном или позументом. Мог быть как мужской, так и женской одеждой, мог быть как тёплым, так и холодным.

В качестве формы одежды в России, имперского периода, казакин носили городские полицейские нижние чины — будочники.

Словом «казакин» могли называть карако и народную женскую одежду, сшитую в талию и напоминавшую полукафтан.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

История одежды
Верхняя одежда
Русский национальный костюм